Лороза (Оливейра-ду-Ошпитал) — район в Португалии.
 Лороза (Санта-Мария-да-Фейра) — район в Португалии.